Никола́й Усе́нко:
 Усенко, Николай Васильевич (1905—1990) — учёный лесовод, автор книг о дендрологии Дальнего Востока.
 Усенко, Николай Витальевич (1927—2015) — советский подводник, вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Усенко, Николай Ильич (1924—1996) — Герой Советского Союза.